La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat del Consell de la Generalitat Valenciana és un departament o conselleria amb les competències en matèria de vertebració del territori, paisatge, transports, ports, aeroports i obres públiques.

Es tracta d'una conselleria que adopta esta denominació en la X Legislatura (2019-2023) tot i que ve exercint estes competències amb agregacions o segregacions en funció del diversos governs des de l'època preautonòmica. En el marc del segon Acord del Botànic, la conselleria està dirigida pel socialista Arcadi España García.

Estructura orgànica 
Aquesta conselleria queda estructurada en els òrgans superiors següents:

 Secretaria Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge: Inmaculada Orozco Ripoll
 Direcció General de Política Territorial i Paisatge: Rosa Pardo Marín
 Direcció General d'Urbanisme: Vicente Joaquín García Nebot
 Secretaria Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible: María Pérez Herrero
 Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible: Roser Obrer Marco
 Direcció General de Ports, Aeroports i Costes: 
 Emilio Miguel Obiol Menero (des de 31 de juliol de 2019 a 7 de setembre de 2020)
 Maria Luisa Martínez Mora (des de 8 de setembre de 2020)
 Sotssecretaria: Rafael Francisco Briet Seguí

Històric de competències 
A la X Legislatura cedeix la política en matèria d'habitatge en favor de la nova Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Llista de dirigents

Referències 

Conselleries de la Generalitat Valenciana